

Patronyme 

 Floyd Mutrux (1941-), un réalisateur et scénariste américain ;
  (1945-), un producteur de cinéma américain.

Toponyme 
 Mutrux est une commune du district du Jura-Nord vaudois, dans le canton de Vaud (Suisse).